Happy er et engelsk ord, der betyder "glad", og kan henvise til 

 Happy (Rolling Stones-sang) – en sang af Rolling Stones fra 1972
 Happy (Pharrell Williams-sang) – en sang af Pharrell Williams fra 2013